Le comté de Watauga est un comté situé dans l'État de Caroline du Nord aux États-Unis.

Géographie

Démographie

Annexes

Bibliographie 

  .
  .
  .

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel